Portulaca (plantkunde), een geslacht van planten uit de posteleinfamilie
Portulaca, een voormalige studentenvereniging voor buitenlandse studenten aan de KU Leuven